Petsche ist der Familienname folgender Personen:

 Esther Petsche (* 1973), Schweizer Filmemacherin und Grafikerin 
 Hans-Joachim Petsche (* 1953), deutscher Philosoph und Mathematikhistoriker
 Hellmuth Petsche (1923–2017), österreichischer Mediziner
 Matthias Petsche, deutscher Filmmusik-Komponist, Musiker und Produzent
 Roman Erich Petsche (1907–1993), österreichischer Lehrer, Schulaufseher und Maler